Бротей в древногръцката митология е:

 Бротей син на Тантал и океанидата Диона. Брат на Пелопс и Ниоба. Бротей се похвалил, че на него огънят не може да му причини вреда, но полудял и скочил в огън. (Аполодор epit. II 2);
 Бротей, син на Хефест и Атина, който скочил в огъня, за да избегне насмешките заради своята уродливост (Овидий Ib. 515);
 лапит, убит на сватбата на Пиритой от кентавъра Хриней (Овидий, „Метаморфози“ XII 262).

Герои от древногръцката митология